Das Wort Pigtail (engl. für „Schweineschwanz“) bezeichnet:
 Eine Frisur, den Rattenschwanz, oder auch den Zopfring, einen Haarschmuck.
 In der Netzwerktechnik ein Patchkabel.
 In der Hochfrequenztechnik ein kurzes Kabel, welches an beiden Enden mit HF-Steckern oder -Buchsen versehen ist; speziell der Hirose U.FL-Stecker wird im WLAN-Bereich so genannt
 Ein kurzes Stück Lichtwellenleiter, welcher einseitig mit einem LWL-Stecker vorkonfektioniert ist.
 Eine EMV-ungünstige Anschlussform für den Kabelschirm, bei der das Abschirmgeflecht zu einem zusätzlichen Draht verdrillt und mit einer gewissen Länge zur Erde bzw. Geräteabschirmung angeschlossen wird. Besser ist eine vollflächige, koaxial (rundherum) wirkende Erdung. Wenn dies nicht möglich ist, sollten mehrere, möglichst kurze Pigtails herausgeführt und in Kreisform um den/die Innenleiter herum angeschlossen werden.
 In der Kardiologie eine Katheterform, die bei der Herzkatheteruntersuchung zur Darstellung der ventrikulären Pumpfunktion und der valvulären Schließfunktion dient.
 In der Medizin werden manche Drainagekatheter ebenfalls als Pigtail bezeichnet.
 In der Urologie werden wegen ihrer schweineschwanzähnlichen Form die Harnleiterschienen so genannt (Doppel-J-Schiene, Doppel-J-Katheter)

Siehe auch: